Franciaország
Noisy-sur-École, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Noisy-le-Grand, település Franciaországban, Seine-Saint-Denis megyében
Noisy-sur-Oise, település Franciaországban, Val-d’Oise megyében
Noisy-le-Roi, település Franciaországban, Yvelines megyében
Noisy-Rudignon, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Noisy-le-Sec, település Franciaországban, Seine-Saint-Denis megyében